Илия Илиев може да се отнася за:
 Илия Илиев (1876 – 1941) – възрожденец
 Илия Илиев (1929) – учен, икономист (ИИОСС)
 Илия Илиев (1932) – театрален критик, философ
 Илия Илиев (1937) – инженер, заместник-министър, банкер
 Илия Илиев (1949) – учен, агроном (Селскостопанска академия)
 Илия Илиев (1954) – сценарист, продуцент, режисьор
 Илия Илиев (1956) – учен, инженер (преподавател в Русенския университет)
 Илия Илиев (1961) – български офицер, генерал-лейтенант от МВР
 Илия Илиев (1942 – 2010) – български офицер, генерал-майор
 Илия Илиев (1968) – български музикант от „Шоуто на Слави“
 Илия Илиев (1974) – футболист
 Илия Илиев (1975) – политик (председател на ПП „ДРОМ“)
 Илия Илиев – композитор